Trichia (slijmzwam), een geslacht van slijmzwammen
 Trichia (krab), een geslacht van krabben